Ferulago nodiflora är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Ferulago nodiflora ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflora